Шен () — китайське прізвище. Воно значиться 146-м у класичному тексті династії Сун «». Станом на 2008 рік це 175-е найпоширеніше прізвище в Китаї, яке носять 700 000 осіб.

Відомі носії

Китай 
 Шен Ліхао ( 2004) — китайський стрілець, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року.
 Шен Мао (після 1361) — китайський художник часів династії Юань.
 Шен Сюаньхуай (1844—1916) — китайський чиновник і підприємець, благодійник, діяч промисловості та освіти, ідеолог політики самоусилення, один з ініціаторів індустріалізації Цинської імперії.
 Шен Цзетянь ( 1973) — китайський борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату світу, переможець та триразовий бронзовий призер чемпіонатів Азії, срібний та бронзовий призер Азійських ігор, триразовий бронзовий призер Олімпійських ігор.
 Шен Цзян ( 1983) — китайський борець греко-римського стилю, чемпіон, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Азії, срібний призер Азійських ігор, бронзовий призер Олімпійських ігор.
 Шен Шицай (1895—1970) — генерал-губернатор Сіньцзяна в 1933—1944 роках.

Інші країни 
 Волкан Шен ( 1987) — турецький футболіст, півзахисник національної збірної Туреччини.
 Гельмут Шен (1915—1996) — німецький футболіст і футбольний тренер.
 Ґюлхан Шен ( 1978) — турецька телеведуча, продюсер і режисер.
 Ергард Шен (1491—1542) — німецький художник і гравер.
 Сабольч Шен ( 2000) — угорський футболіст, нападник американського клубу «Даллас» та національної збірної Угорщини.
 Ян Гендрік Шен ( 1970) — німецький фізик.

Див. також 
 Шен — китайський духовий язичковий музичний інструмент.

Примітки 

Китайські прізвища